Ба () — прізвище.

Відомі носії 

 Абдул Ба (1994) — мавританський футболіст, центральний захисник.
 Абдулає Ба (1991) — сенегальський футболіст.
 Адама Ба (1993) — мавританський футболіст, нападник.
 Демба Ба (1985) — сенегальський футболіст.
 Ісса Ба (1981) — сенегальський футболіст.
 Мамаду Ба (1985) — гвінейський футболіст.
 Ібрагім Ба (1973) — французький футболіст сенегальського походження.
 Ель Хаджі Ба (араб. الحادجي با‎, нар. 5 березня 1993, Париж) — французький та мавританський футболіст